Казамассима () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Бари.

Население составляет 17 902 человека (2008 г.), плотность населения составляет 213 чел./км². Занимает площадь 77 км². Почтовый индекс — 70010. Телефонный код — 080.

Покровителем населённого пункта считается святой Рох.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.casamassima.ba.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/